Die 20. Skeleton-Weltmeisterschaft fand vom 18. bis 24. Februar 2008 in Altenberg statt. Sie war Teil der FIBT-Weltmeisterschaft, neben Wettbewerben der Männer und Frauen im Skeleton wurden auch die Weltmeisterschaften in drei Bobklassen und ein Mannschaftswettbewerb mit Beteiligung je zweier Bobs und zweier Skeletons ausgetragen.

Die deutschen Athleten nutzen den Heimvorteil auf der schweren Bahn von Altenberg und gewannen zwei der drei Disziplinen und vier von neun Medaillen. Das dritte Gold holte mit Kristan Bromley der amtierende Europameister und Sieger der Weltcup-Gesamtwertung, der zugleich erstmals eine Goldmedaille in dieser Sportart für sein Heimatland und die erste Medaille für einen männlichen Briten im Skeleton gewann. Anja Huber wurde nach ihrem Sieg bei der Europameisterschaft Doppelweltmeisterin. Damit ist sie die erste Doppelweltmeisterin und erste Deutsche Weltmeisterin seit Diana Sartor 2004.

Ergebnisse

Mannschaft 

Datum: 18. Februar 2008 – Am Start waren acht Teams, eines weniger als bei der ersten Austragung dieses Wettbewerbs im Vorjahr.

Männer 

Datum: 21./22. Februar 2008 – Am Start waren 31 Athleten, dieselbe Anzahl wie im Vorjahr. Nach dem dritten Lauf qualifizierten sich nur noch die besten 20 für den finalen vierten Lauf. Matthias Guggenberger trat nach dem zweiten Lauf nicht mehr an.

Frauen 

Datum: 22./23. Februar 2008 – Am Start waren 26 Athletinnen, drei mehr als im Vorjahr. Nach dem dritten Lauf wurde das Starterinnenfeld verkleinert, nur noch die besten 20 Fahrerinnen durften im finalen vierten Lauf antreten.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Männer (PDF; 167 kB) Frauen (PDF; 163 kB) Teamstaffel (164 kB; PDF)

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)
Skeleton (Deutschland)